Benue, kameruni-nigériai folyó;
Benue, nigériai tartomány.